Raoul Jomphe est un photographe et réalisateur septilien de parents natifs de Havre-Saint-Pierre (Côte-Nord) ;
 Jean-François Jomphe ancien joueur de la ligue national de hockey.